Gunning est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Anne Gunning (1929-1990), mannequin d'origine irlandaise
 (née en 1985), joueuse américaine de soccer
, biologiste australien
Carmel Gunning, compositrice et musicienne irlandaise
Christopher Gunning (né en 1944), compositeur de musique de film anglais
Elizabeth Gunning (1733-1790), aristocrate irlandaise
Gavin Gunning (né en 1991), joueur irlandais de football
 (1763-1823), homme politique anglais
 (1916-2002), scientifique et administrateur canadien

 (1888-1975), joueur américain de baseball
Jan Willem Boudewijn Gunning (1860-1913), zoologiste néerlandais
, actrice de télévision anglaise
 (1929-1993), joueur écossais de football
 (1734-1798), chirurgien anglais
 (1847-1910), homme d'affaires et politique américain
 (1914-1991), joueur américain de basket-ball
, directrice et scénariste de films anglaise
 (1879-1960), soprano américaine
Megan Gunning (née en 1992), skieuse acrobatique canadienne
; comtesse britannique.
 (né en 1994), nageur jamaïcain
 (né en 1996), joueur irlandais de cricket
Peter Gunning (1614-1684), royaliste et ecclésiastique anglais
 (1913-1967), joueur néerlandais de hockey sur gazon
 (né en 1991), joueur néerlandais de cricket
 (né en 1966), acteur et reporter américain
Robert Gunning (1731-1816), ministre plénipotentiaire britannique
 (1905-1997), femme politique américaine
 (1910-1983), chanteur et compositeur américain
 (c. 1740-1800), nouvelliste britannique
 (1882-1943), dentiste et homme politique américain
Tom Gunning, professeur de cinéma américain

Prénom
 (1742-1797), avocat et homme politique américain
Gunning Bedford, Jr. (1747-1812), homme politique américain
 (1806-1870), auteur et professeur en médecine américain

Toponyme

Gunning, village de la Nouvelle-Galles du Sud

Voir aussi
Rougegorge de Gunning, espèce de petit passereau.
Indice de lisibilité de Gunning, test de lisibilité pour l'écriture anglaise.

Homonymie de patronyme